Stanley kan avse:

 Stanley Cup – mästerskapstrofé i National Hockey League
 Stanley (TV-serie, 2001) – en tecknad serie som sändes på Playhouse Disney
 Stanleykniv – gängse namn för en brukskniv i Storbritannien och Australien
 Accrington Stanley FC – engelsk fotbollsklubb
 Morgan Stanley – amerikansk investmentbank och fondkommissionär
 Sten & Stanley – ett svenskt dansband
 Stanley Motor Carriage Company – amerikansk biltillverkare, även känd som "Stanley Steamer".

Personer 
 Stanley (förnamn) – ett förnamn och personer med namnet
 Stanley (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Geografi

Australien 

 Stanley, Australien, Tasmanien, Circular Head,

Falklandsöarna 

 Stanley, Falklandsöarna, 
 Stanley Airport – flygplats på Falklandsöarna

Hongkong 

 Stanley (halvö),

Kanada
 Port Stanley, Ontario
 Stanley Park – stor park i Vancouver, British Columbia, Kanada

Storbritannien 

 Stanley, Skottland, Perth and Kinross, 
 Stanley, Durham, ort i England, 
 King's Stanley, by i Gloucestershire
 Stanley, Derbyshire – en ort i Derbyshire, England
 Stanley, Highley – en ort i Highley, Shropshire, England
 Stanley, Nottinghamshire – en ort i Nottinghamshire, England
 Stanley, Stottesdon – en ort i Stottesdon, Shropshire, England
 Stanley, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England
 Stanley, West Yorkshire – en ort i Wakefield, West Yorkshire, England
 Stanley, Wiltshire – en ort i Wiltshire (distrikt), Wiltshire, England

Se även
 Stanley Park, Liverpool – park i Liverpool, England

USA 

 Stanley, Allen Parish, 
 Stanley, DeSoto Parish, 
 Stanley, North Carolina, Gaston County, 
 Stanley, Virginia, Page County, 
 Stanley, Iowa, Buchanan County, 
 Stanley, Wisconsin, Chippewa County, 
 Stanley, North Dakota, countyhuvudort, Mountrail County, 
 Stanley, New Mexico

Se även
 Stanley Peak
 Mount Stanley

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar